

Cinema
La finestra sul cortile (Rear Window) – film statunitense del 1954 diretto da Alfred Hitchcock.
Hou chuang o Rear Window – film di Hong Kong del 1955 diretto da Pei Chan, Wui Ng e Ji Zhu.
La finestra sul cortile – film statunitense del 1998 diretto da Jeff Bleckner.

Televisione
Rear Window – serie televisiva britannica trasmessa dal 1990 al 1993.